Il doppio del Legg Mason Tennis Classic 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Evgenij Kafel'nikov e Sargis Sargsian.

Kafelnikov e Sargsian hanno battuto in finale 7–5, 4–6, 6–2 Chris Haggard e Paul Hanley.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Chris Haggard /  Paul Hanley (finale)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Legg Mason Tennis Classic 2003
ATP Tour 2003